Evangelista, terme usat incorrectament per denominar els evangèlics o els seguidors del protestantisme
 Els quatre autors dels evangelis canònics
 Joan Evangelista, autor de l'Evangeli segons Joan 
 Lluc (evangelista), autor de l'Evangeli segons Lluc 
 Marc (evangelista), autor de l'Evangeli segons Marc 
 Mateu apòstol, autor de l'Evangeli segons Mateu
 Filip Evangelista, autor d'un evangeli apòcrif
 Primer cognom:
 Alfredo Evangelista, boxejador uruguaià
 Linda Evangelista (St. Catharines, Ontario, 1965), model canadenca 
 Prenom:
 Evangelista Torricelli (1608-1647), físic i matemàtic, inventor del baròmetre.
 Jan Evangelista Purkyně (Libochovice, Bohèmia, 1787 - Praga, 1869), anatomista, fisiòleg i botànic txec.
 Marcos Evangelista de Moraes (1970, São Paulo), futbolista brasiler que juga de defensa.